687 Tinette – asteoride della fascia principale
 Tinette – personaggio di Heidi
 Tinette – diminutivo in alcune lingue del nome Tina